Kapitan fregate (izvirno ) je bil vojaški čin v več nemških vojnih mornaricah:
 Kapitan fregate (Kaiserliche Marine)
 Kapitan fregate (Reichsmarine)
 Kapitan fregate (Kriegsmarine)
 Kapitan fregate (Volksmarine)
 Kapitan fregate (Bundesmarine)

Glej tudi 
 Podpolkovnik (Nemčija)